Лига Ирландии 1965/1966 () — 45-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Драмкондра» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1965/1966
Ирландия
Ирландия
1965 год в Ирландии
1966 год в Ирландии